Noordzee, een zee  in het noordwesten van Europa
 Noordzee (lied), een nummer van Boudewijn de Groot uit 1965
 Noordzee (schip, 1922), een stoomsleepboot gebouwd in 1922
 Noordzee FM, Nederlands radiostation